Ян Сафаревич (; 8 февраля 1904, по другим сведениям 9 февраля, Динабург — 9 апреля 1992, Краков) — польский языковед, профессор Ягеллонского университета, член Польской академии наук; почётный доктор Вильнюсского университета и Ягеллонского университета.

Биография 
Сын налогового чиновника (получившего образование в области классической филологии. После ранней смерти родителей воспитывался дядей Александром Сафаревичем, бактериологом и профессором виленского Университета Стефана Батория. Окончил гимназию имени короля Сигизмунда Августа в Вильно в 1922 году и поступил в Университет Стефана Батория, где изучал языкознание и классическую филологию. В 1927 году получил степень доктора философии за работу . В 1927—1930 годах совершенствовался в Париже, в частности, под руководством Эмиля Бенвениста и Антуана Мейе. В 1932 году после хабилитации в Университете Стефана Батория (работа  стал доцентом на кафедре индоевропейского языкознания. 

В 1935 году перешёл в Ягеллонский университет, где заведовал кафедрой индоевропейского языкознания (преподавал и литовский язык). В 1937 году стал экстраординарным профессором, в 1948 году профессором ординарным. Во время войны преподавал в подпольном университете (1942—1945). В 1948 году перешёл на кафедру общего языкознания, в 1965—1973 годах был её заведующим. В 1954—1956 и 1963—1964 годах был деканом филологического факультета. В 1952—1967 годах председатель научного совета лаборатории словаря латинского языка ПАН.

С 1945 года был членом-корреспондентом, с 1951 года действительным членом Польской академии знаний (в 1989 году стал членом восстановленной Польской академии знаний). В 1958 году стал член-корреспондентом Польской академии наук, c 1964 года действительный член ПАН. В 1971—1974 годах председатель Комитета языкознания ПАН. 

В 1982 году стал членом возобновленного Варшавского научного общества. Участвовал в работе Польского языковедческого общества () (председатель в 1958—1961 и 1966—1968 годах), а также Общества любителей польского языка () (председатель в 1969—1984 годах). 

В 1969—1981 годах был редактором журнала , в 1975—1990 годах — главный редактор журнала .

Жена Сафаревича Халина Сафаревич была профессором русской филологии в Ягеллонском университете, дочь Ванда Бачковска — историк.

Научная деятельность 
Научная деятельность охватывала изучение балтских языков, романское языкознание, индоеропеистику, историческую грамматику, общее языкознание, латинистику, элленистику. Сафаревич первым обнаружил и в 1938 году опубликовал акростихи в стихотворном предисловии в первой литовской книге  Мартинаса Мажвидаса (1547) и в его же переводе с немецкого  (1559).

Основные труды 
  (1950)
  (1953)
  (1967)
  (1968)
  (1969)
  (1986)

Награды и звания 
 Медаль Польской академии наук имени Коперника (1977)
 Доктор honoris causa Вильнюсского государственного университета за достижения заслуги в балтском и литовском языкознании (1979) 
 Доктор honoris causa Ягеллонского университета (1985)
 Кавалерский крест ордена Возрождения Польши 
 Командорский крест ордена Возрождения Польши 
 Медаль Комиссии национальной эдукации
 Орден «Знамя Труда» первой степени

Примечания

Ссылки 
 Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego. Historia 
  
 

Лингвисты Польши
Почётные доктора Вильнюсского университета
Почётные доктора Ягеллонского университета